

Lokalizacje

Austria 
 Aurach am Hongar – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Vöcklabruck
 Aurach bei Kitzbühel – gmina w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Kitzbühel
 Aurach – rzeka, dopływ Ager

Niemcy 
 Aurach – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Ansbach
 Aurach – rzeka, dopływ Nassach  
 Aurach – rzeka, dopływ Rednitz  
 Aurach – rzeka, dopływ Regnitz koło Bambergu
 Aurach – rzeka, dopływ Regnitz koło Erlangen

Zobacz też 
 Aurachtal
 Urach